Търновска школа може да се отнася за:

 Търновска книжовна школа е средновековно философско направление във Втората българска държава, намерило изражение в литературатурните паметници;
 Търновска художествена школа е средновековно направление в изкуството на Втората българска държава, намерило отражение в изобразителното изкуство и архитектурата;